Altaria (Renfe) — nome comercial de alguns serviços da empresa ferroviária espanhola Renfe Operadora

Família de Swablu#Altaria — espécies de pokémon da família de Swablu

Desambiguação